

Statistiche

Tornei minori

Singolare

Vittorie (2)

Finali perse (3)

Doppio

Vittorie (5)

Finali perse (4)

Note

Collegamenti esterni